Andrew Morton puede referirse a:

 Andrew Morton (programador de software), mantenedor de la rama 2.6 del núcleo Linux.
 'Andrew Morton (escritor), escritor británico, biógrafo de Diana, princesa de Gales, Madonna entre otros.